Jardim Renascença é um bairro brasileiro localizado na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão. É um bairro nobre da cidade, dividido em dois: O Renascença I e O Renascença II. Uma das peculiaridades do Renascença I, são os manguezais que o cercam e também os muros que foram construídos em algumas ruas devido à grande insegurança que existia no bairro, isto deu um aspecto de condominio fechado em boa parte do bairro. O Renascença II, se destaca pela grande concentraçao de prédios e pela vida agitada, com shoppings, faculdades, colégios, escritórios, fast - foods. O bairro é vizinho de um dos mais belos cenários da cidade, a Lagoa da Jansen.

Bairros de São Luís (Maranhão)